Кубок Болгарії з футболу 1992—1993 — 53-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув ЦСКА (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 серпня 1992

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 вересня 1992

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 1992

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/21 жовтня 1992

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/7 листопада 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/14 листопада 1992

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6/12 грудня 1992

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 березня/7 квітня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 березня/21 квітня 1993

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/19 травня 1993

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1992–1993
Болгарія
Болгарія
1992 у болгарському спорті
1993 у болгарському спорті